

Magyarország
Budapest: Alsó-vízivárosi Szent Erzsébet-plébániatemplom a Fő utcában (I. kerület)
Budapest: Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom a Rózsák terén (VII. kerület)
Budapest: Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom az Árpád-házi Szent Erzsébet parkban (XVII. kerület)
Budapest: Szent Erzsébet-templom (Pestszentlőrinc)
Gyöngyös: Szent Erzsébet-templom (Gyöngyös)
Sárospatak: Szent Erzsébet-bazilika (Vártemplom)

Szlovákia
Pozsony: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom, a régebbi építésű barokk Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
Pozsony: Kék templom, a Lechner Ödön tervei alapján épült újabb templom
Kassa: Szent Erzsébet-dóm, ismertebb nevén a kassai dóm
Rárósmúlyad: Szent Erzsébet-templom
Bártfa: Szent Erzsébet-templom

Lengyelország
Wrocław: Szent Erzsébet-templom

Mexikó
Mérida: Szent Erzsébet-kápolna

Németország
Wiesbaden: Szent Erzsébet-templom

Románia
Marosvásárhely: Szent Erzsébet-kápolna